

Persone 
Rodrigo Gómez Peña – calciatore cileno nato nel 1968.
Rodrigo Manuel Gómez – calciatore argentino nato nel 1993.
Rodrigo Gómez Dutra – calciatore uruguaiano nato nel 1994.